Ulala kan syfta på följande:
 Äldre namn på Gorno-Altajsk, stad i Ryssland
 Huvudfiguren i spelet Space Channel 5